Želechovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Želechovice, Gemeinde im Okres Olomouc
 Želechovice, Ortsteil von Čížkovice, Okres Litoměřice
 Želechovice nad Dřevnicí, Gemeinde im Okres Zlín